Змагання з десятиборства серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині відбулись 23 та 24 липня на стадіоні «Гейворд Філд».

Напередодні старту 

Основні рекордні результати на початок змагань:

Результати

Відео

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 
 
 Протокол змагань 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022
2022